O Guarany Football Club é um clube de futebol da cidade de Niterói, no Brasil. O clube participou da criação do Campeonato Niteroiense de Futebol, sendo seu primeiro campeão.

História
O Guarany Football Club foi fundado como Guanabara Football Club em 30 de junho de 1908 com as cores   vermelho e branco, por iniciativa de um padre e alunos do Colégio Salesiano de Niterói. A ideia foi inspirada no Mackenzie College, de São Paulo. Em pouco tempo, deixou de existir mas foi reerguido em 1912. 

Em 1926 o Guarany mudou de nome para Club Athletico São Bento ao se mudar para a rua Mem de Sá, pertinho do Campo São Bento. Em 1934, aproximadamente, o clube voltou a se chamar Guarany F. C., pois seus sócios acharam que o nome Club Athletico São Bento, dava azar. Nos anos 1940 o Guarany F. C. estava na rua Lemos Cunha, também pertinho do campo.

Títulos

Citadinos
 Campeonato Niteroiense de Futebol: 1 (1913)

Clubes de futebol de Niterói
Fundações no Rio de Janeiro em 1908